Jr. oder jr. steht für:
 Junior, siehe Namenszusatz #Junior

JR oder J.R. steht für:
 J. R. Ewing, Figur aus einer US-Fernsehserie, siehe Dallas (Fernsehserie, 1978)
 J. R. Rotem (* 1975), südafrikanischer Musikproduzent
 JR (Fotograf) (* 1983), französischer Fotograf und Streetart-Künstler
 JR (Achterbahnmodell)
 JR, Roman von William Gaddis (1975)
 Aero California, mexikanische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Jamaika Regiment, siehe Landstreitkräfte (Jamaika) #Das Jamaika Regiment (JR)
 Japan Railways, japanische Eisenbahngesellschaft
 Joanneum Research, steirische Forschungsförderungsgesellschaft
 Jüdische Rundschau, jüdische Wochenzeitung, heute Tachles
 Juristische Rundschau, Fachpublikation für Rechtswissenschaft
 Justizrat, nichtakademischer Titel
 Pleuger Flugdienst, ehemalige deutsche Fluggesellschaft, laut ICAO-Code

Abkürzung